Churchill Hill bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Churchill Hill (Connecticut)	
 Churchill Hill (Maine)